17-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин проходил с 13 по 21 сентября 2013 года в Накхонратчасиме (Таиланд) с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории выиграла сборная Таиланда.

Команды-участницы 
Австралия, Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Мьянма, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
16 команд-участниц на первом этапе были разбиты на четыре группы, в которых команды играли в один круг. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражение 2:3 — по 1 очку, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начислялись. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Согласно итоговых мест в группах второго этапа все его участники были распределены на пары в 1/4-финала плей-офф. Победители пар вышли в полуфинал и разыграли 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыграли проигравшие в 1/4-финала.

По подобной системе 9—16-е места разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места. Исключением являлось только отсутствие четвертьфинальной стадии.

Первый этап

Группа А 

 13 сентября: Австралия — Монголия 3:0 (25:20, 25:23, 25:18); Казахстан — Таиланд 3:1 (26:24, 26:24, 17:25, 25:20).
 14 сентября: Казахстан — Монголия 3:0 (25:22, 25:16, 25:9); Таиланд — Австралия 3:0 (25:16, 25:17, 25:14).
 15 сентября: Казахстан — Австралия 3:1 (25:16, 25:15, 24:26, 25:18); Таиланд — Монголия 3:0 (25:12, 25:9, 25:5).

Группа В 

 13 сентября: Индия — Филиппины 3:0 (25:22, 26:24, 25:12); Китай — Иран 3:0 (25:11, 25:16, 25:17).
 14 сентября: Иран — Филиппины 3:1 (19:25, 25:20, 25:18, 25:15); Китай — Индия 3:0 (25:12, 25:15, 25:11).
 15 сентября: Иран — Индия 3:1 (25:13, 22:25, 25:9, 25:18); Китай — Филиппины 3:0 (25:9, 25:10, 25:8).

Группа С 

 13 сентября: Япония — Вьетнам 3:0 (25:6, 25:13, 25:16); Индонезия — Гонконг 3:0 (25:21, 25:21, 25:23).
 14 сентября: Япония — Индонезия 3:0 (25:6, 25:11, 25:9); Вьетнам — Гонконг 3:0 (25:16, 25:18, 25:17).
 15 сентября: Япония — Гонконг 3:0 (25:10, 25:7, 25:11); Вьетнам — Индонезия 3:1 (25:19, 21:25, 25:10, 25:17).

Группа D 

 13 сентября: Южная Корея — Мьянма 3:0 (25:7, 25:11, 25:12); Тайвань — Шри-Ланка 3:0 (25:6, 25:6, 25:13).
 14 сентября: Тайвань — Мьянма 3:0 (25:10, 25:10, 25:17); Южная Корея — Шри-Ланка 3:0 (25:8, 25:6, 25:7).
 15 сентября: Шри-Ланка — Мьянма 3:0 (26:24, 25:17, 25:20); Южная Корея — Тайвань 3:0 (25:14, 25:15, 25:13).

Второй этап (за 1—8 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 
А1, С1, А2, С2.

 Места с 1-го по 3-е распределены по соотношению игровых очков: Япония — 1,286; Таиланд — 1,199; Казахстан — 0,919.

 16 сентября: Таиланд — Япония 3:1 (25:15, 25:23, 23:25, 30:28); Казахстан — Вьетнам 3:0 (25:21, 25:23, 25:22).
 17 сентября: Таиланд — Вьетнам 3:0 (25:11, 25:15, 25:15); Япония — Казахстан 3:1 (25:15, 25:15, 24:26, 25:12).

Группа F 
В1, D1, В2, D2.

 16 сентября: Южная Корея — Иран 3:0 (25:14, 25:10, 25:18); Китай — Тайвань 3:0 (25:11, 25:14, 25:11).
 17 сентября: Тайвань — Иран 3:0 (25:18, 25:15, 25:14); Китай — Южная Корея 3:0 (25:18, 25:15, 25:14).

Второй этап (за 9—16 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго.
 В скобках в колонке В (выигрыши) — количество побед со счётом 3:2, в колонке П (поражения) — поражений 2:3.

Группа G 
А3, С3, А4, С4.

 16 сентября: Австралия — Гонконг 3:2 (22:25, 25:9, 24:26, 25:21, 15:9); Индонезия — Монголия 3:1 (25:18, 18:25, 25:18, 25:23).
 17 сентября: Монголия — Гонконг 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:17); Австралия — Индонезия 3:1 (23:25, 30:28, 25:14, 25:18).

Группа H 
В3, D3, В4, D4.

 16 сентября: Мьянма — Индия 3:2 (25:23, 22:25, 25:22, 19:25, 15:12); Филиппины — Шри-Ланка 3:2 (19:25, 25:18, 19:25, 25:23, 15:11).
 17 сентября: Филиппины — Мьянма 3:0 (25:18, 25:22, 25:18); Индия — Шри-Ланка 3:0 (25:13, 25:15, 25:19).

Плей-офф за 13—16 места

Полуфинал 
19 сентября
 Монголия — Мьянма 3:0 (25:15, 25:19, 25:18).
 Гонконг — Шри-Ланка 3:0 (25:18, 25:17, 25:18).

Матч за 15-е место 
20 сентября
 Шри-Ланка — Мьянма 3:1 (2426, 26:24, 25:23, 25:16).

Матч за 13-е место 
20 сентября
 Гонконг — Монголия 3:1 (25:20, 20:25, 25:23, 25:18).

Плей-офф за 9—12 места

Полуфинал 
19 сентября
 Австралия — Филиппины 3:0 (25:22, 25:15, 25:23).
 Индонезия — Индия 3:1 (32:30, 23:25, 25:17, 25:21).

Матч за 11-е место 
20 сентября
 Индия — Филиппины 3:0 (25:19, 25:22, 25:16).

Матч за 9-е место 
20 сентября
 Австралия — Индонезия 3:0 (25:22, 25:17, 25:23).

Плей-офф за 1—8 места

Четвертьфинал 
19 сентября
 Япония — Иран 3:0 (25:16, 25:13, 25:11).
 Таиланд — Тайвань 3:0 (25:13, 25:14, 25:23).
 Южная Корея — Казахстан 3:0 (25:12, 25:23, 25:20).
 Китай — Вьетнам 3:0 (25:15, 25:20, 25:13).

Полуфинал за 1—4 места 
20 сентября
 Таиланд — Китай 3:2 (19:25, 25:19, 25:22, 21:25, 16:14).
 Япония — Южная Корея 3:1 (25:22, 19:25, 25:19, 25:20).

Полуфинал за 5—8 места 
20 сентября
 Казахстан — Иран 3:1 (25:16, 25:22, 21:25, 25:20).
 Вьетнам — Тайвань 3:2 (19:25, 22:25, 25:16, 25:18, 15:13).

Матч за 7-е место 
21 сентября
 Тайвань — Иран 3:0 (25:9, 25:16, 25:17).

Матч за 5-е место 
21 сентября
 Казахстан — Вьетнам 3:2 (18:25, 18:25, 30:28, 25:21, 15:6).

Матч за 3-е место 
21 сентября
 Южная Корея — Китай 3:2 (13:25, 17:25, 25:21, 25:23, 15:11).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Ванна Буакэо, Пиянут Панной, Тхатдао Нуэкчанг, Плэумчит Тинкао, Онума Ситтирак, Вилаван Апиньяпонг, Тапапхайпан Чайсри, Нутсара Томком, Малика Кантхонг, Понпан Коэтпрат, Атчарапхон Конгйот. Тренер — Радчатагринкай Киаттипонг.

 : Мию Нагаоко, Арика Сато, Саори Кимура, Канако Хираи, Наоко Хасимото, Харука Миясита, Нана Ивасака, Юки Исии, Риса Синабэ, Юкико Эбата, Акари Оуми, Рихо Отакэ. Тренер — Масаёси Манабэ.

  Южная Корея: Ким Да Ён, Ли Чже Ын, Ким Хэ Ран, Ким Со Чжи, О Чжи Ён, Ким Ён Гун, Пак Чжон А, Хан Сон Ир, Пё Сын Чжу, Бэ Ю На, Ли Чже Ён, Ким Хи Чжин. Тренер — Ча Хэ Вон.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Вилаван Апиньяпонг 
 Лучшая нападающая:  Чжу Тин
 Лучшая блокирующая:  Сюй Юньли
 Лучшая на подаче:  Ким Ён Гун
 Лучшая связующая:  Нутсара Томком
 Лучшая либеро:  Ким Хэ Ран
 Самая результативная:  Ким Ён Гун

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 17-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин на сайте AVC

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
2013 год в волейболе